Detta är en lista över sjöar i Gnesta kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Gnesta kommun.

Lista

Gnesta kommun
 Lista